

Biografia
Fu, con Sir Oliver Skardy, che conobbe nel 1977, cofondatore dei Pitura Freska. Partecipò alla registrazione dei primi brani della band, essendo bassista in Na bruta banda, album che segnò il successo del gruppo veneziano, con brani come Pin Floi e Marghera.

Nei primi anni novanta, causa una lunga malattia, dopo aver scritto alcuni successi per il Gen Rosso, lasciò il gruppo, dedicandosi comunque alla musica e mantenendo il sodalizio con Skardy, suo grande amico. Tra i maggiori progetti musicali, la fondazione degli Aquarasa, di cui è stato, oltre che cantante e chitarrista, compositore di molte musiche e parole. Ultima fatica di Ciuke fu Cose buone dal mondo, album pubblicato nel 2003.

È morto al policlinico San Marco di Mestre il 15 gennaio 2008 e il 18 gennaio, presso la chiesa del Cristo Lavoratore di Marghera, si sono svolti i funerali. In sua memoria si sono tenuti dei concerti che hanno visto riuniti i Pitura Freska.

Collegamenti esterni

Gruppi e musicisti del Veneto